Анастасія Сергіївна Зубрицька (, м. Київ) — українська телеведуча, журналістка, авторка дитячих казок та віршів.

Життєпис 
Народилася 10 червня 1979 року в Києві в родині юристів.
Із 1996 по 2002 рр. навчалася у Харківській юридичній академії ім. Я. Мудрого.
У 2001 році вступила до Київського Національного університету культури і мистецтв на факультет «Диктор та ведучий телепрограм». Саме так мрія перетворилася на реальність.

Сім'я 
Виховує двох дітей. Перебуває у шлюбі з Євгеном Зубрицьким.

Кар'єра 
У 2004 році прийшла на практику на телебачення. У 2006 році — коментатор у Державній телекомпанії «Всесвітня служба УТР».
Із квітня 2007 року — керівник групи редакції новин, у вересні цього ж року — завідувач редакції. Із 2009 року працює на посаді заступника головного редактора.
Упродовж 2011—2013 рр. — завідувач редакції, заступник головного редактора головної редакції висвітлення особливо-важливих державних заходів і подій; головний редактор-заступник директора творчого об'єднання інформаційно-аналітичних програм.
Паралельно із своїми посадовими обов'язками, одночасно працювала в кадрі, ведучою новин та аналітичних програм на УТР. Із 2011 року перейшла на посаду ведучої новин на Телеканал «Тоніс». Але ще два роки керувала редакцією інформаційних передач на УТР.
У 2015 році звільнилася з «Тонісу» та стала ведучою ток-шоу на інформаційному інтернет-каналі «УНТ». На початку 2017 прийнята на посаду випускового редактора на Телеканал «NewsOne». Із вересня 2017 — головний редактор популярного журналу Українська мить.

Творча діяльність 
Авторка дитячих казок та віршів. У 2016 році видала книжку «Весела фізкультура». На один із віршів встановлено Національний рекорд у номінації «Наймасовіша речівка». Також Анастасія встановила особистий рекорд — «Найдовша скоромовка». 724 слова, тривалість майже 5 хвилин. Скоромовка увібрала у себе понад 70 українських скоромовок на різні звуки. Наразі скоромовка Анастасії має популярність в Інтернеті. Крім того чимало ведучих застосовують текст цієї скоромовки для тренування свого мовного апарату. Також вихідними днями Анастасія викладає дітям предмет «Телешкола».

Нагороди 
 Нагороджена грамотою Верховної Ради України «За вагомий внесок у розвиток інформаційного простору незалежної України» (2012)

Примітки

Посилання

Джерела 
 Смєхова Анастасия. Благотворительный проект «Возрождение»

Випускники Київського національного університету культури і мистецтв
Українські телеведучі